Cellard ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Cellard (1912–?), französischer Fußballspieler
 Jacques Cellard (1920–2004), französischer Lexikograf und Romanist